Dit is een lijst van planetoïden 115701-115800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 115701 - || 2003 UW163 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115702 - || 2003 UH164 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115703 - || 2003 UW164 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115704 - || 2003 US166 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115705 - || 2003 UU166 || 21 oktober 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 115706 - || 2003 UG168 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115707 - || 2003 UW168 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115708 - || 2003 UA169 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115709 - || 2003 UR169 || 22 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115710 - || 2003 UY169 || 22 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115711 - || 2003 UR170 || 22 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115712 - || 2003 US172 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115713 - || 2003 UF173 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115714 - || 2003 UN173 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115715 - || 2003 UT173 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115716 - || 2003 UV173 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115717 - || 2003 UQ174 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115718 - || 2003 UQ175 || 21 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115719 - || 2003 UX175 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115720 - || 2003 UP176 || 21 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115721 - || 2003 UT176 || 21 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115722 - || 2003 UG177 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115723 - || 2003 UV179 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115724 - || 2003 UW179 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115725 - || 2003 US180 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115726 - || 2003 UY180 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115727 - || 2003 UD183 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115728 - || 2003 UQ183 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115729 - || 2003 UY183 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115730 - || 2003 UP184 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115731 - || 2003 UC185 || 21 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115732 - || 2003 UL185 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115733 - || 2003 UO185 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115734 - || 2003 UJ186 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115735 - || 2003 UN186 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115736 - || 2003 UB187 || 22 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115737 - || 2003 UU187 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115738 - || 2003 UZ187 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115739 - || 2003 UK188 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115740 - || 2003 UU188 || 22 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115741 - || 2003 UA189 || 22 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115742 - || 2003 UV189 || 22 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115743 - || 2003 UW189 || 22 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115744 - || 2003 US193 || 20 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115745 - || 2003 UU193 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115746 - || 2003 UW193 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115747 - || 2003 UB195 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115748 - || 2003 UO195 || 20 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115749 - || 2003 UC197 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115750 - || 2003 UU197 || 21 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115751 - || 2003 UR202 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115752 - || 2003 US202 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115753 - || 2003 UT202 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115754 - || 2003 UN204 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115755 - || 2003 UQ204 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115756 - || 2003 UM205 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115757 - || 2003 US205 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115758 - || 2003 UH206 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115759 - || 2003 UJ206 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115760 - || 2003 UK206 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115761 - || 2003 UN206 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115762 - || 2003 UQ206 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115763 - || 2003 UU206 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115764 - || 2003 UW206 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115765 - || 2003 UZ206 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115766 - || 2003 UG207 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115767 - || 2003 UL207 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115768 - || 2003 UQ207 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115769 - || 2003 UY207 || 22 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115770 - || 2003 US208 || 22 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115771 - || 2003 UW208 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115772 - || 2003 UY208 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115773 - || 2003 UH209 || 23 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115774 - || 2003 UG210 || 23 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115775 - || 2003 UQ210 || 23 oktober 2003 || Nogales || Tenagra II
|-
| 115776 - || 2003 UF212 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115777 - || 2003 UJ213 || 23 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115778 - || 2003 UP215 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115779 - || 2003 UO216 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115780 - || 2003 US216 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115781 - || 2003 UH217 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115782 - || 2003 UL217 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115783 - || 2003 UQ217 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115784 - || 2003 UJ218 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115785 - || 2003 UM218 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115786 - || 2003 UQ218 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115787 - || 2003 UV218 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115788 - || 2003 UR220 || 21 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115789 - || 2003 UN222 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115790 - || 2003 US222 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115791 - || 2003 UG223 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115792 - || 2003 UT223 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115793 - || 2003 UC226 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115794 - || 2003 UL227 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115795 - || 2003 UM227 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115796 - || 2003 UZ227 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115797 - || 2003 UA228 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115798 - || 2003 UA230 || 23 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115799 - || 2003 UX233 || 24 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115800 - || 2003 UQ235 || 24 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten